Brice Dja Djédjé – calciatore ivoriano di origini francesi, difensore
 Franck Dja Djédjé – calciatore ivoriano con passaporto francese, attaccante
 Guiza Djedje – calciatore ivoriano
 Hilaire Kouko Djedje Guehi – calciatore ivoriano, centrocampista
 Victorien Djedje – ex calciatore ivoriano, attaccante